Сирил Харрис:
*  (1917—2011) — физик-акустик и архитектор, обладатель Золотой медали Американского акустического общества (1987).
  (1936—2005) — главный раввин Союза ортодоксальных синагог ЮАР (1987—2004).